de Mouzon (rivier), een zijrivier van de Maas in Frankrijk

Mouzon (Charente)
Mouzon (Ardennes)